PPP1R13B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 090 амінокислот, а молекулярна маса — 119 565.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки